Göran Dahl kan syfta på

Göran Dahl (konstnär), (1944–2022)
Göran Dahl (sociolog), (född 1953)